Il doppio del torneo di tennis Challenger Salinas 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariano Hood e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Lucas Arnold Ker e Daniel Orsanic 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Lucas Arnold Ker /  Daniel Orsanic (finale)
 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (Campioni)

 Lan Bale /  Michael Tebbutt (quarti di finale)
 Diego del Río /  Mark Merklein (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 1999